Gondar peut désigner :

Toponyme

Gondar ou « Gonder », ville située dans la région Amhara, ancienne capitale de l'Éthiopie, de 1636 à 1855 ;
 Gondar, ancien awraja de la province du Bégemeder.

Gondar, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Gondar, paroisse civile de la municipalité de Caminha, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Gondar, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Gondar, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Cerveira, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.

Autres 
 Le Gondar, un sous-marin de la Regia Marina lancé en 1937.